Provincia di Minsk
 Gubernija di Minsk
 Voblasc' di Minsk
 Voivodato di Mińsk